Alice Barnett peut faire référence à :

 Alice Barnett (compositrice) (1886-1975), compositrice de chansons américaine.
  (1846-1901), chanteuse et actrice anglaise.